Angelo della morte – termine usato in criminologia per indicare serial killer che agiscono in ambito medico.

Fumetti 
 Dottor Morte – personaggio dei fumetti DC Comics

Letteratura 
Il dottor Morte (Time of Reckoning) – romanzo di Walter Wager del 1977

Persone 
Josef Mengele – noto criminale nazista e medico che eseguiva macabri esperimenti sugli ebrei deportati nei campi di concentramento
Aribert Heim – medico nazista che praticava torture in campi di sterminio
Antonio Bergez – trafficante di bambini ed esperto torturatore argentino responsabile di crimini contro i desaparecidos
Jack Kevorkian – medico statunitense noto per aver praticato l'eutanasia su oltre 130 malati terminali.
Georg Renno – medico nazista che prese parte al programma di eutanasia Aktion T4

Televisione 
Doc Q – personaggio della serie animata One Piece
Il dottor Morte (Pain Killer) – episodio della sesta stagione della serie televisiva Medium
You Don't Know Jack - Il dottor morte (You Don't Know Jack) – film per la televisione del 2010